Gaál Károly
 Gaál Károly (1922-2007) néprajzkutató
 Gaál Károly (1954) birkózó
Gál Károly
 Gál Károly (1939–2007) hegedűművész, tanár, koncertmester
 Gál Károly (1939) állatorvos